Друга лига Црне Горе у сезони 2011/12. је било шесто по реду такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је други степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2010/11. из лиге су испали Отрант из Улциња и Пљевља 1997 из Пљеваља, умјесто њих, у Другу лигу пласирали су се Игало из Игала и Петњица из Петњице. У Прву лигу за сезону 2011/12. пласирао се Бокељ из Котора, као побједник Друге лиге и Беране из Берана, као побједник двомеча са Морнаром из Бара.

Формат такмичења је остао исти као претходних сезона, такмичи се 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Друге лиге ће изборити пласман у Прву лигу за сезону 2012/13. док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у баражу са десетопласираном и једанаестопласираном екипом из Прве лиге на крају сезоне 2011/12.

Клубови у сезони 2011/12.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Челик је нови прволигаш.
 Бокељ испао из Прве у Другу лигу.
 Ком испада у Трећу лигу (Средња регија)
 Петњица испада у Трећу лигу (Сјеверна регија)

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Дечић - 10 мјесто у првој лиги,
 Беране - 11. мјесто у првој лиги,
 Морнар - 2 мјесто у другој лиги,
 Јединство - 3 мјесто у другој лиги.

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2012/13. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2012/13, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2012/13. пласирали су се Јединство из Бијелог Поља и Морнар из Бара.

Доигравање за пласман у Другу лигу из Треће лиге 

Трећа лига Црне Горе подијељена је на три регије (Јужну, Сјеверну и Средњу). Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци играју међусобно по систему свако са сваким два пута (кући и на страни), двије екипе ће изборити пласман у Другу лигу Црне Горе, док ће трећа екипа и наредне сезоне играти у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу учествују:

 Пљевља - првак Сјеверне регије,
 Зора - првак Средње регије,
 Арсенал Тиват - првак Јужне регије.

Бараж мечеви 

У Другу лигу Црне Горе 2012/13. пласирали су се Арсенал Тиват из Тивта и Зора из Спужа. Фудбалски клуб Пљевља је у прве двије утакмице освојио четири бода, али су накнадно регистроване службеним реултатом у корист противника, због наступа Миливоја Мрдака.

Резултати клубова Друге лиге у европским такмичењима 2012/13.

Квалификације за Лигу Европе - 1 коло

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе - 2 коло

Први меч

Други меч

Види још 
 Друга лига Црне Горе у фудбалу

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Друга лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2011/12.